Поль Лакомб (; 6 января 1834, Каор — 2 июля 1919, Лозерт) — французский , ,  и . Доктор наук.

Исследователь истории; стремился превратить историю в точную науку. Представитель философии, родственной с философией И. Тэна и позитивистско-психологического направления в социологии.

Биография 
Сын фармацевта. Обучался до 1859 года в Национальной школе хартий. Защитил диссертацию по истории Каора с 1200 по 1351 год.

Работал архивариусом, затем помощником префекта Фижака, генеральным секретарем префектуры Луаре и, наконец, в 1882 году генеральным инспектором библиотек и архивов Франции. В 1886 году был награждён орденом Почётного легиона.

Член Парижского социологического общества.

В период интенсивных дебатов среди историков и социологов на рубеже двадцатого века вступил в дискуссию об «истории, обслуживаемой научными исследованиями» благодаря своей новаторской работе «История, рассматриваемая как наука» (1894) и его статьям в Revue de synthèse historique (Журнал исторического синтеза). Отказавшись от подхода к истории, основанного на простом повествовании о великих датах и великих людях, он изобрёл понятие «истории событий» (l’histoire événementielle) и настаивал на необходимости для историка делать строгий отбор свидетельств и устанавливать иерархию фактов. Он также заложил основы истории, в которой социальные и экономические факторы выдвигаются на передний план исследования. Таким образом, он является предшественником идеи Фернана Броделя и школы «Анналов» в том, что историю нужно изучать «долгое время» (longue durée). Он также отстаивал идею истории Homo faber, так как «человек во все времена был в значительной степени рабочим».

Признавая в теории, что история литературы должна уделять одинаковое внимание индивидуальному и неиндивидуальному в творчестве писателя, Лакомб на практике суживает значение объективных факторов и углубляется в изучение психологии художника («Введение в историю литературы» — «Introduction à l’histoire littéraire», 1898).

П. Лакомб занялся исключительно вопросами психологии творчества, исходя из того, что все историко-литературные явления определяются самодовлеющими процессами в психике творческой личности. В результате своих психологических исследований он пришёл к заключению, что в основе каждого литературного произведения имеется определённая эмоциональная установка, являющаяся его главным организующим принципом; колебания между тэнизмом и психологическим методом и неуменье преодолеть эклектизм характерны для П. Лакомба. Он выступал также как историк («Семья в римском обществе», 1889, «Социологические основы истории» (рус. перевод, СПБ, 1895) и др.) и здесь придерживался того же психологического метода.

В марксистской литературе критика П. Лакомба дана Плехановым («Нечто об истории», Сочин., т. VIII, изд. 2-е, М., Гиз, стр. 223—236).

Избранные публикации 
 Le Mariage libre, 1867
 Petite histoire du peuple français, Hachette et Cie, 1868
 Mes droits, G. Baillière, Paris, 1869
 Les Armes et les Armures, Hachette et Cie, coll. " La Bibliothèque des merveilles ", 1868 (réédition 1870 illustrée de 60 vignettes de H. Catenacci)
 La République et la Liberté, A. Le Chevalier, Paris, 1870
 Petite histoire d’Angleterre, Hachette, 1877
 Le Patriotisme, Hachette et Cie, coll. " La Bibliothèque des merveilles ", 1878
 Fragments d’une histoire des mœurs : Le diner chez les Romains, 1880
 La Famille dans la société romaine, 1889
 De l’Histoire considérée comme science, Hachette et Cie, 1894
 Introduction à l’histoire littéraire, 1898
 Esquisse d’un enseignement basé sur la psychologie de l’enfant, A. Colin, Paris, 1899
 La Guerre et l’Homme, 1900
 * Bibliographie des travaux de M. Léopold Delisle, 1902
 La Psychologie des individus et des sociétés chez Taine historien des littératures, étude critique, F. Alcan, Paris, 1906
 Taine historien et sociologue, V. Giard et E. Brière, Paris, 1909
 La Première Commune révolutionnaire de Paris et les assemblées nationales, 1911
 L’Appropriation du sol, essai sur le passage de la propriété collective à la propriété privée, A. Colin, 1912

Примечания

Литература 
 Философская энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Ф. В. Константинова. 1960—1970
 Философский энциклопедический словарь. 2010

Ссылки 
  La Bibliothèque de Paul Lacombe (1848—1921), Parisien

Философы Франции
Историки Франции XIX века
Историки Франции XX века
Позитивисты
Философы XIX века
Доктора наук
Выпускники Национальной школы хартий
Историки литературы Франции